Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková au fost  campioanele en-titre, însă Krejčíková nu participă la turneu din cauza unei accidentări. Siniaková participă alături de Leylah Fernandez.

Gabriela Dabrowski și Giuliana Olmos au învins în finală perechea Desirae Krawczyk și Demi Schuurs cu scorul de 7–6(7–1), 5–7, [10–7] câștigând titlul la dublu feminin.

Capi de serie
Primele două echipe cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022